Příjmení Olšovský, přechýleně Olšovská, nosí více osobností:

 Jaromír Olšovský (* 1966), český historik umění, muzejní pracovník a vysokoškolský pedagog
 Lumír Olšovský (* 1973), český herec
 Ľudovít Olšovský (1941–2019), slovenský fotbalista a trenér

Podobné články
 Olšovští z Olšovic, slezský šlechtický rod

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení